Чемпионшип Футбольной лиги 2013/14 (также известный как Чемпионшип Футбольной лиги Sky Bet) — 10-й сезон Чемпионшипа Футбольной лиги под его нынешним названием и 21-й сезон после отделения Премьер-лиги. Сезон начался 3 августа 2013 года и завершится 3 мая 2014 года.

18 из 24 команд-участниц принимали участие в розыгрыше предыдущего сезона. К ним добавились три сильнейших команды Первой Футбольной лиги: «Борнмут», «Донкастер Роверс» и «Йовил Таун». Из Премьер-лиги в Чемпионшип Футбольной лиги выбыли «Куинз Парк Рейнджерс», «Рединг» и «Уиган Атлетик».

По итогам сезона в премьер-лигу вышли «Лестер Сити», «Бернли» и «Куинз Парк Рейнджерс», который в финальном матче плей-офф за место в высшем английском дивизионе обыграл «Дерби Каунти». Лигу покинули «Донкастер», «Барнсли» и «Йовил Таун».

Изменения по сравнению с прошлым сезоном

Изменения состава команд-участников

В Чемпионшип Футбольной лиги 
Вышли из Первой Футбольной лиги:
 Борнмут
 Донкастер Роверс
 Йовил Таун
 
Выбыли из Премьер-лиги:
 Куинз Парк Рейнджерс
 Рединг
 Уиган Атлетик

Из Чемпионата Футбольной лиги 
Вышли в Премьер-лигу:
 Кардифф Сити
 Кристал Пэлас
 Халл Сити

Выбыли в Первую Футбольную лигу:
 Бристоль Сити
 Питерборо Юнайтед
 Вулверхэмптон Уондерерс

Турнирная таблица

Плей-офф

Бомбардиры 

* - включая 2 мяча, забитых в плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2013
Англия
Чемпионшип